Halflife (ep), cd van de Italiaanse band Lacuna Coil
Half-Life (computerspelserie), een serie van sciencefiction first-person shooter computerspellen
Half-Life (computerspel), een computerspel van deze serie
Half-Life 2, het vervolg hierop
Half-Life: Alyx, een prequel van Half-Life 2
Half-Life, het Engelse begrip voor de halveringstijd
Half-Life (film), een film uit 2008
Half Life: A Parable for the Nuclear Age, een documentaire uit 1985